Il singolare del Grand Prix Hassan II 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Julien Boutter ha battuto in finale Younes El Aynaoui 6-2, 2-6, 6-1

Teste di serie

  Younes El Aynaoui (finale)
  Paul-Henri Mathieu (primo turno)
  Arnaud Clément (primo turno)
  Dominik Hrbatý (semifinali)

 Olivier Rochus (primo turno) 
 Fernando Vicente (primo turno) 
n/a
 André Sá (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix Hassan II 2003
ATP Tour 2003